Алексей Овчи́нников:
 Овчинников, Алексей Васильевич (1935—2012) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1971).
 Овчинников, Алексей Витальевич (род. 1968) — российский физик, математик, доцент физического факультета МГУ.
 Овчинников, Алексей Владимирович (1950—2008) — советский футболист, защитник, мастер спорта СССР.
 Овчинников, Алексей Семёнович (род. 1950) —  российский учёный в области мелиорации, рекультивации и охраны земель.